Rumunjska:
 Covasna (grad)
 Covasna (županija)